S/S Stockholm kan avse:
  – en hjulångare byggd vid Samuel Owens verkstad i Stockholm 1821
  – ett passagerfartyg tillhörande Ångbåtsbolaget Stockholm-Göteborg byggt 1850
  – ett passagerarfartyg byggt 1871 för Stockholms Ångfartygs Rederibolag
  – ett passagerfartyg byggt 1900 tillhörande Svenska Amerika Linien 1915–1928
 S/S Stockholm (1931) – tidigare postångaren S/S Öland byggd 1931, omdöpt för Strömma Kanalbolaget år 2000

Se även 
 M/S Stockholm
 HMS Stockholm
 Stockholm